Йон Єнсен (дан. John Jensen) — скандинавське ім'я та прізвище.
 Йон Арне Ріїсе Йон Арне Семундсет Ріїсе (норв. John Arne Semundseth Riise; 24 вересня 1980, Олесунн) — норвезький футболіст, захисник лондонського «Фулхема» та збірної Норвегії.
 Йоун Екмюнссон (ісл. Jón Ögmundsson; 1052—1121) — місцевий ісландський католицький святий, був ісландським єпископом.
 Йон Арасон (ісл. Jón Arason; 1484 — 7 листопада 1550, Скалгольт, Ісландія) — останній римо-католицький єпископ Ісландії до запровадження протестантизму, обезголовлений лютеранськими противниками католицизму, народний герой.
 Юн Ула Санн (норв. Jon Ola Sand; 21 грудня 1961, Осло, Норвегія) — норвезький актор, виконавчий продюсер, супервайзер у Європейській мовній спілці.
 Йон Хансен (дан. John Hansen, нар. 27 липня 1924, Копенгаген — пом. 12 січня 1990, Копенгаген) — данський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Йон Палл Сіґмарссон — титул «Найсильніша Людина Світу» 4 рази.
 Йон Даніельсен (дан. John Danielsen, нар. 13 липня 1939, Оденсе) — данський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Йон Єнссон (швед. Jon Jönsson, нар. 8 липня 1983, Гесслегольм) — шведський футболіст, захисник клубу «Ельфсборг».
 Йон-Даль Томассон, Йон-Даль То́массон (дан. Jon Dahl Tomasson; нар., 29 серпня 1976 року, Роскілле, Данія) — колишній данський футболіст, нападник.
 Йон Сіґурдссон — Це ісландське ім'я, де Йон — особове ім'я, а Сіґурдссон — по батькові.
 Йон Ґнарр, Йон Ґнарр Крістінсон (нар. 2 січня 1967(19670102), Рейк'явік) — ісландський актор, комік, політик і мер Рейк'явіка з 15 червня 2010.
 Йон Панаїт, Йон Юліан Панаїт (рум. Ion Julian Panait; нар. 5 травня 1981, Мізіл, жудець Прахова) — румунський борець греко-римського стилю.